Marco Valerio Máximo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Marco Valerio Máximo Corvino.— Hijo de Corvo.
 Marco Valerio Máximo Corvo.— Varias veces cónsul en el  Derrotó en combate singular a un galo gracias a la intervención de un cuervo.
 Marco Valerio Máximo Lactuca.— Cónsul en el año 456 a. C.
 Marco Valerio Máximo Potito.— Cónsul en el año 286 a. C.